|-
| (99501) 2002 CT310||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99502) 2002 CW311||||11 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 99503 Лівончул (Leewonchul)||||16 лютого 2002||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон
|-
| (99504) 2002 DR12||||22 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99505) 2002 DZ15||||16 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99506) 2002 DG17||||20 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99507) 2002 EL1||||6 березня 2002||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (99508) 2002 EQ8||||9 березня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (99509) 2002 EL9||||14 березня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (99510) 2002 EO12||||14 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (99511) 2002 ES14||||5 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99512) 2002 EL20||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99513) 2002 EA26||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99514) 2002 EL26||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99515) 2002 EE30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99516) 2002 EM30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99517) 2002 ER30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99518) 2002 EV30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99519) 2002 EP31||||10 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99520) 2002 ER32||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99521) 2002 EB34||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99522) 2002 EF41||||11 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99523) 2002 EC66||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99524) 2002 EO70||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99525) 2002 EW70||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99526) 2002 EC73||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99527) 2002 EK74||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99528) 2002 ES78||||15 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99529) 2002 EJ86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99530) 2002 EN86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99531) 2002 EM88||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99532) 2002 EV88||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99533) 2002 EB89||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99534) 2002 EK91||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99535) 2002 EM91||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99536) 2002 EK92||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99537) 2002 EE97||||11 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99538) 2002 EK97||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99539) 2002 ES97||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99540) 2002 EA98||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99541) 2002 EG98||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99542) 2002 ED99||||15 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99543) 2002 EO99||||2 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99544) 2002 EE100||||5 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99545) 2002 EM103||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99546) 2002 EB104||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99547) 2002 EA106||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99548) 2002 EV107||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99549) 2002 EE119||||10 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99550) 2002 EJ128||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99551) 2002 ED129||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99552) 2002 EQ129||||13 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99553) 2002 EV142||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99554) 2002 EV143||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99555) 2002 ES145||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99556) 2002 EY145||||13 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99557) 2002 EE146||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99558) 2002 EW146||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99559) 2002 FL1||||19 березня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Обсерваторія Фаунтейн-Гіллс
|-
| (99560) 2002 FD2||||19 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (99561) 2002 FJ4||||20 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (99562) 2002 FN5||||16 березня 2002||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (99563) 2002 FL8||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99564) 2002 FT8||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99565) 2002 FF10||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99566) 2002 FT11||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99567) 2002 FW12||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99568) 2002 FB13||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99569) 2002 FK13||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99570) 2002 FS14||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99571) 2002 FJ16||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99572) 2002 FK16||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99573) 2002 FC22||||19 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99574) 2002 FQ22||||19 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99575) 2002 FE25||||19 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99576) 2002 FF26||||19 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99577) 2002 FE33||||20 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99578) 2002 FP33||||20 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99579) 2002 FV33||||20 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99580) 2002 FM35||||21 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99581) 2002 FQ35||||21 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99582) 2002 FX37||||31 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99583) 2002 GD3||||7 квітня 2002||Обсерваторія Вальтера Хохмана||Обсерваторія Вальтера Хохмана
|-
| (99584) 2002 GR7||||14 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (99585) 2002 GA8||||14 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (99586) 2002 GZ11||||15 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (99587) 2002 GY15||||15 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99588) 2002 GH17||||15 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99589) 2002 GH19||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99590) 2002 GG21||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99591) 2002 GH21||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99592) 2002 GM21||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99593) 2002 GY21||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99594) 2002 GH23||||15 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99595) 2002 GW23||||15 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99596) 2002 GG24||||14 квітня 2002||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (99597) 2002 GD26||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99598) 2002 GG37||||2 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99599) 2002 GX41||||4 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99600) 2002 GM42||||4 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

99500